Биппен:

 Биппен — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Биппен, Николай Николаевич (1828—1900) — российский государственный деятель, тайный советник.